Yichun er navnet på to byer i Kina:
 Yichun (Heilongjiang) – i Heilongjiang-provinsen
 Yichun (Jiangxi) – i Jiangxi-provinsen